Stati Uniti d'America
Long Creek – villaggio della Contea di Macon, Illinois
Long Creek – città della Contea di Grant, Oregon